Mantinae — подсемейство насекомых семейства настоящих богомолов (Mantidae), описанное Германом Бурмейстером в 1938 году.

Описание 
Большинство видов подсемейства Mantinae имеют защитную окраску. Усики и передняя граница переднего крыла самцов без щетинок. Верхняя губа почти треугольная или треугольная. Наличник широкий. Мандибулы длинные и несколько широкие, с треугольным основанием. Верхние челюсти сильно удлинены с широкими ножками. Кариотип состоит, обычно, из 27 хромосом из них три половые хромосомы (две X и одна Y). Исключение составляет вид Polyspilota aeriginosa который имеет 28 хромосом, в том числе две X и две Y хромосомы.

Классификация 

Включает следующие трибы и роды:

Archimantini 
 Archimantis (Saussure, 1869)
 Austrovates (Sjostedt, 1918)
 Coenomantis (Giglio-Tos, 1917)
 Corthylomantis (Milledge, 1997)
 Nullabora (Tindale, 1923)

Mantini 
 Mantilia Roy, 1993
 Mantis (Linnaeus, 1758)
 Mesopteryx (Saussure, 1870)
 Omomantis (Saussure, 1899)
 Palaeophotina (Werner, 1923)
 Pseudomantis (Saussure, 1869)
 Reticulimantis (Roy, 1973)
 Rhodomantis (Giglio-Tos, 1917)
 Statilia (Stal, 1877)

Paramantini 
 Alalomantis (Giglio-Tos, 1917)
 Bisanthe (Stal, 1876)
 Camelomantis (Giglio-Tos, 1917)
 Ephierodula Giglio-Tos, 1912
 Hierodula (Burmeister, 1838)
 Hierodulella (Giglio-Tos, 1912)
 Mantasoa (Mériguet, 2005)
 Mekongomantis Schwarz, Ehrmann & Shcherbakov, 2018
 Notomantis (Tindale, 1923)
 Paramantis (Ragge & Roy, 1967)
 Pnigomantis (Giglio-Tos, 1917)
 Pseudostagmatoptera (Beier, 1931)
 Rhombodera (Burmeister, 1838)
 Rhomboderella (Giglio-Tos, 1912)
 Rhombomantis Ehrmann & Borer, 2015
 Sphodromantis (Stål, 1871)
 Stictomantis (Beier, 1942)
 Tamolanica (Werner, 1923)
 Tarachomantis (Brancsik, 1892)
 Tisma (Giglio-Tos, 1917)
 Tismomorpha (Roy, 1973)

Polyspilotini 
 Cataspilota (Giglio-Tos, 1917)
 Plistospilota (Giglio-Tos, 1911)
 Polyspilota (Burmeister, 1838)
 Prohierodula (Bolivar, 1908)
 Tenodera (Burmeister, 1838)
 Tenospilota (Roy & Ehrmann, 2014)

Триба 
 Chlorocalis Stiewe, Shcherbakov & Vermeersch, 2019

Примечания 

Настоящие богомолы
Подсемейства насекомых